Cancel generalmente se refiere al elemento arquitectónico de protección y separación. Además, puede hacer referencia a:

 El cancel (corte española); en palacio, vidriera opaca detrás de la cual puede ponerse el rey en la capilla y permanecer de incógnito.
 La cancela (verja) o «puerta cancel» (especialmente en Hispanoamérica), reja de hierro que separa del patio la entrada de la casa.

Enlaces externos